Dieter Kurrat (1942-2017), joueur de football allemand et entraîneur.
 Klaus-Dieter Kurrat (1955-), athlète allemand.
Patronyme germanique